Piechotta ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Piechotta (* 1981), deutsche Kabarettistin und Liedermacherin
 Paula Piechotta (* 1986), deutsche Politikerin (Grüne)